Giesberts ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Giesberts (1865–1938), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Zentrum), MdR
 Ludo Giesberts (* 1965), belgischer Radrennfahrer